

Statistiche

Cronologia presenze e reti in nazionale

Palmarès

Club

Competizioni regionali

FC Andorra: 2018-2019

Collegamenti esterni

Calciatori della Nazionale andorrana